Літки, Криничка, Полонка — річка в Україні, у Лугинському районі Житомирської області. Права притока Трістця (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина приблизно 7  км. Формується з багатьох безіменних струмків та 2 водойм.

Розташування 
Бере початок у Великому Лісі. Тече переважно на північний захід через Літки і впадає у річку Тростець, праву притоку Жерева.

Іхтіофауна Літки 
У річці водяться окунь, щука звичайна, карась звичайний, пічкур та плітка звичайна.

Притоки 
 Теснівка (права);
 Коніївка, Глухова (ліва)  .

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 435, 289.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Лугинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці